Marcin Kalinowski (hetman)
  Marcin Kalinowski (inżynier)
 Marcin Kalinowski (kasztelan kamieniecki)
 Marcin Kalinowski (wojownik)
 Marcin Adam Kalinowski